

Бубрка — село в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Бібрка (Бубрка) — село в гміні Солина Ліського повіту Підкарпатського воєводства